

Geografia 
 Spagna
 Huétor Santillán – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Antonio Santillán – regista e sceneggiatore spagnolo
 Diego Abad de Santillán – anarchico, scrittore e editore spagnolo
 Pedro Velarde y Santillán – militare spagnolo

Altro 
 Delfina Santillán Torres Oviedo – personaggio della telenovela argentina Flor - Speciale come te
 Tasa de Santillán – imposta applicata ai nativi americani del Regno del Cile nel XVI secolo